Тетяна Габріель Хобсон (народилася 25 січня 1996 року), відома як Таті Габріель, американська актриса. Вона відома своїми ролями Геї в науково-фантастичному телесеріалі The 100, роллю Prudence в оригінальному серіалі Netflix Chilling Adventures of Sabrina.

Раннє життя та освіта 
Хобсон народилася 25 січня 1996 року в Сан-Франциско, Каліфорнія. Її батько темношкірий, а мати — чорношкірого та корейського походження, остання народилася в Південній Кореї та усиновлена чорношкірою американською родиною.

У три роки Габріель почала займатися моделлю, а в п'ять років стала моделлю для універмагів Macy's і Nordstrom.

У середній школі Габріель була прийнята в театральну програму Оклендської школи мистецтв. Під час свого перебування в OSA Габріель виступила та керувала кількома постановками, а пізніше отримала багато нагород на різних театральних фестивалях, включаючи Edinburgh Festival Fringe в Шотландії. Після закінчення середньої школи Таті переїхала до Атланти, штат Джорджія, де навчалася в коледжі Спелмана, де вивчала драматургію та французьку мову.

Фільмографія

Примітки

Посилання 

 

Діти-моделі США
Народились 1996
Афроамериканські акторки